Pélage est un nom propre venant du grec pelagios, « de haute mer ».

Il peut désigner :

Saints chrétiens 
 Voir

Papes 
 Pélage I, 60 pape de 555 à 560, successeur de Vigile.
 Pélage II, 63 pape de 579 à 590, successeur de Benoît I.

Autres religieux 
 Pélage (), moine breton jugé hérétique par l'Église.
 Pélage (), évêque de Nîmes en 589.
 Pélage Galvani (), ou Pélage d'Albano, légat pontifical lors de la cinquième croisade.

Souverains 
 Pélage le Conquérant (mort en 737), 1 roi des Asturies, considéré comme l'initiateur de la Reconquista.